Municipio de Christiania puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Christiania (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Christiania (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.